Дуглас Лоу
 Лоу, Дуглас (1902—1981) — британский легкоатлет.
 Лоу, Дуглас — маршал авиации Великобритании.
 Лоу, Дуглас — австралийский политик.